Merton puede hacer referencia a:

Lugares 

 Municipio de Merton (condado de Clark, Dakota del Sur), municipio de Dakota del Sur (EE.UU).
 Merton (Londres), municipio de Londres (Inglaterra).
 Municipio de Merton (condado de Steele, Minnesota), municipio de Minnesota (EE.UU).
 Merton (Norfolk), localidad de Norfolk (Inglaterra).
 Merton (Oxfordshire), localidad de Oxfordshire (Inglaterra).
 Merton (Wisconsin), municipio de Wisconsin (EE.UU.).
 Merton (condado de Waukesha, Wisconsin), villa de Wisconsin (EE.UU).
 Merton (Australia), municipio de Victoria, en Australia.

Miscelánea 

 Calculatores de Merton College, grupo de matemáticos ingleses del siglo XIV.
 Merton College, uno de los colleges que constituyen la Universidad de Oxford en el Reino Unido.
 The Merton Parkas, grupo mod inglés.